Otto von Bismarck, premijer pruskog kraljevstva (1862. – 1890.), jedan od najvažnijih vođa u 19. stoljeću; ujedinio Njemačku
 Gottfried Graf von Bismarck-Schönhausen, njemački političar, unuk kancelara Otta von Bismarcka.
 Bismarck, njemački bojni brod
 Bismarckovo more, dio Pacifika između Bismarckovog arhipelaga i Nove Gvineje
 Bismarckov arhipelag, otočje u jugozapadnom dijelu Tihog oceana u sastavu Nove Gvineje.

Naseljena mjesta 
 Bismarck, Arkansas
 Bismarck, Illinois
 Bismarck, Missouri
 Bismarck, Sjeverna Dakota, glavni grad
 Bismarck, West Virginia
 Bismarck Township, Michigan
 Bismarck Township, Minnesota
 Bismark, Ontario

nn:Bismarck#Sjå òg